Invasión normanda o conquista normanda puede referirse a:
Cualquiera de las invasiones o conquistas relacionadas con los normandos o vikingos.
 Invasiones normandas en Europa continental, especialmente:
 Invasiones normandas en Francia o invasiones vikingas en Francia -:fr:Invasions vikings en France-
 Invasiones normandas en Poitou y Charente -:fr:Raids normands en Poitou et dans la vallée de la Charente-
 Conquista normanda de Inglaterra
 Invasión normanda de Irlanda
 Conquista normanda de Italia Meridional